Weizenrost bezeichnet durch Rostpilze hervorgerufene Pflanzenkrankheiten des Weizens:
 Auf Weizen spezialisierte Formen des Getreideschwarzrosts (Puccinia graminis).
 Den Braunrost des Weizens (Puccinia triticina).